105-й отдельный батальон связи — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало три различных подразделения под одним и тем же номером.

105-й отдельный батальон связи ВВС Северо-Западного фронта 

В составе действующей армии с 19.03.1942 по 10.06.1942 года и 14.06.1942 по 01.09.1942 года

Обращён на формирование 6-го отдельного полка связи ВВС

 Смотри Военно-воздушные силы Северо-Западного фронта

105-й отдельный батальон связи 21-й армии 

В составе действующей армии с 06.10.1941 по 30.06.1942 года.

Входил в состав 21-й армии.

 Смотри 21-я армия

105-й отдельный батальон связи 31-го стрелкового корпуса 

В действующей армии c 22.06.1941 года по 25.09.1941 года

Являлся корпусным батальоном связи 31-го стрелкового корпуса. Уничтожен в районе Городище вместе с управлением корпуса.

 Смотри 31-й стрелковый корпус

Ссылки 
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны
Батальоны связи